Elizabeth Alexander (1908–1958) – brytyjska naukowiec, geolog i radioastronom
 Elizabeth Alexander (ur. 1952) – australijska aktorka
 Elizabeth Alexander (ur. 1962) – amerykańska poetka